

Португалия – Нидерландия 2:1 (1:0)

Гърция – Чехия 1:0 сл. пр. (0:0, 0:0) 

2